Щупальцевые  — класс гребневиков. Общей чертой представителей является наличие пары длинных, словно опушённых, чувствительных щупалец, которые могут быть покрыты специальной оболочкой с мерцательной поверхностью. У некоторых видов главные щупальца редуцированы, и имеются меньшие щупальца второго порядка. В щупальцах находятся коллобласты — специализированные клетки с липкой оболочкой, которыми гребневики удерживают мелкую добычу.

Форма тела и его размер широко варьируют. В частности, к Tentaculata относятся небольшие овальные гребневики из рода Pleurobrachia, обитающие в Тихом и Атлантическом океанах. Виды рода Mnemiopsis имеют более уплощённую форму, длина их тела составляет около 10 см. Они распространены в верхних слоях Атлантического океана. Эти гребневики имеют большой рот и питаются моллюсками и ракообразными. Кроме того, они обладают способностью к люминесценции. Похожий, но более крупный Leucothea встречается в Тихом океане. Представители рода Cestum имеют уплощённую, лентовидную форму и достигают более 90 см в длину. Они обнаружены в тропических водах.

Классификация 
В класс включают 8 отрядов:
 Отряд Cambojiida
 Отряд Лентообразные гребневики (Cestida)
 Отряд Cryptolobiferida
 Отряд Цидипповые (Cydippida)
 Отряд Ganeshida
 Отряд Лопастеносные гребневики (Lobata)
 Отряд Платиктениды (Platyctenida)
 Отряд Thalassocalycida

Примечания

Литература 
 Barnes, R.S.K. et al. (2001). The Invertebrates: A Synthesis. Oxford: Blackwell Science. ISBN 0-632-04761-5

 
Классы животных